Questa è la lista dei codici nazionali (MCC) definiti nell'ITU E.212 ("Land Mobile Numbering Plan") per l'uso nell'identificazione delle stazioni cellulari dagli operatori telefonici, particolarmente nelle reti GSM e UMTS.  È solitamente usato in combinazione con il Mobile Network Code (detta coppia "MCC/MNC") al fine di identificare la rete di un operatore.

Codici nazionali

La prima cifra identifica il continente: 2 Europa, 3 America settentrionale e Caraibi, 4 Asia e Medio Oriente, 5 Oceania, 6 Africa, 7 America centrale e meridionale.

Collegamenti esterni
 

Telefonia mobile